Barbara Jordan (politicus), Amerikaanse advocate en politica (1936–1997)
 Barbara Jordan (tennisser), Amerikaans proftennisspeelster (1957)
 Barbara Jordan (dichter), Amerikaans dichter (1949)